Великокняжеское — село, одно из поселений России, основанное 63 семьями «русских немцев».
Располагалось на левом берегу Кубани и к югу от Ставрополя (Либкнехтовский район Орджоникидзевского края).

Hа момент основания (1863 год) делилось на Вольдемфюрст (), что в переводе с немецкого «wohl dem Fürst» означает «блага князю», и Обердорф ( — «верхнее село»). Располагалось на возвышении над колонией Александродар, входило в состав Великокняжеской волости (), Баталпашинского округа Кубанской области.

В 1961 году было присоединено к селу Ольгинское (ныне Кочубеевское).

Этимология 
Предположительно: названо в честь великого князя Михаила Павловича и/или Михаила Николаевича Романовых, — наместников Северного Кавказа, и, возможно, каким-то образом связь именования села прослеживается с князьями древней Германии также.

История 
Великокняжеское — одно из поселений России основанное 63 семьями «русских немцев». На момент основания (1863 год) делилось на Вольдемфюрст (), что в переводе с немецкого «wohl dem Fürst» означает «блага князю», и, Обердорф () — «верхнее село», которые находились на возвышении над колонией Александродар, входя в состав Великокняжеской волости (), Кубанской области, Баталпашинского округа, объединившей немецкие села: Александродар, Великокняжеское и Гогенфельд.

6 января 1860 года в селе Элизабетталь, Молочанской колонии, собрались 18 представителей из разных сел и подписали воззвание ко всем меннонитам, в котором сформулировали основные постулаты новой веры. Впоследствии на этих основах сформировалась новая Меннонитская братская община «новоменнониты», играющая ведущую роль среди меннонитов всего мира по сегодняшний день. Старое административное и церковное руководство колонии начало исключать из общин всех примкнувших к этому движению и организовало судебное преследование руководителей нового движения.

Исключение из общины грозило потерю статуса колониста — лишение земельного участка и всех привилегий. Иоган Классен, — один из ведущих руководителей движения новоменнонитов, совершил 2 поездки в Санкт-Петербург (с 27 марта по 23 мая 1860 года и с ноября 1860 по июнь 1862 года); в результате — 15 мая 1862 года, царем Александром Вторым был подписан указ о признании новоменнонитского движения и сохранения за его членами всех привилегий колонистов.

С декабря 1862 по июль 1881 года, брат царя — великий князь Михаил Николаевич Романов пребывал наместником на Кавказе: с 1864 года, князь — главнокомандующий Кавказской армией, а с 1865 года — Командующий войсками Кавказского военного округа; он то и предложил меннонитам переселиться на Кавказ за счет государства.

В августе 1862 года и мае 1863 года И. Классен с группой меннонитов совершил поездки на Северный Кавказ, и вновь — в июле и 19 августа, получив разрешение на переселение ста семей на участок размером в 6500 десятин земли в районе между слиянием рек Большой Зеленчук с Кубанью близ станицы Николаевская (в районе нынешних Невинномысска и Кочубеевского). Так появились села-колонии Вольдемфюрст и Александрфельд. Однако, в последний момент 23 семьи отказались от переселения и, в итоге, переселилось только 67 семей.

Среди переселенцев и жителей Великокняжеского были не только меннониты, но также и католики, лютеране, темплеры, адвентисты.

Советский период в истории села 
Из исторической справки архивного отдела администрации Кочубеевского муниципального района следует, что с 1917 года по 1961 год Либкнехтовский район неоднократно реорганизовывался и упразднялся. Село Великокняжеское было центром Либкнехтовского района.

Продразвёрстка, насильственная коллективизация и раскулачивание в период 1920—1930 годов не обошла стороной и жителей Великокняжеского, что привело к «голодомору» 1932—1933 годов как решающий эпизод в процессе становления репрессивной систем. Предприимчивые жители села по возможности выезжали на постоянное место в США и Канаду. Молодёжь искала возможность выживания и избегала насильственного раскулачивания на разрекламированных молодёжных стройках страны — в освоении Сибири, последующих голодомору лет.

Сотрудниками НКВД в 1937—1938 годах была проведена «немецкая операция»: согласно приказу народного комиссара внутренних дел СССР № 00439 от 25 июля 1937 года, все немцы, работавшие на предприятиях оборонной промышленности (или имеющих оборонные цеха) должны были быть арестованы. С 30 июля начались аресты и увольнения, а с осени 1937 года — массовая операция. Согласно директиве наркома обороны СССР 200ш все немцы, в числе представителей всех национальностей, не входящих в состав Советского Союза, были уволены из армии (Массовые операции НКВД). С началом Великой Отечественной войны началось депортация российских немцев в отдаленные регионы страны (Казахстан, Узбекистан, Сибирь) с ликвидацией немецких школ и техникумов, библиотек, изданий и т. п.

В сентябре 1941 года многие военнообязанные лица немецкой национальности были отправлены с фронта в тыловые части. В сентябре же 1941 года было предпринято поголовное выселение немецкого населения из районов их компактного проживания.

В начале Великой Отечественной войны, с 1941 по 1942 годы, всё немецкое население было сослано в Сибирь и Казахстан с обвинительной мотивировкой «немец — враг народа». Некоторые успешные «зажиточные» граждане села подверглись репрессиям до указанного периода. Архивные документы были направлены для хранения в архив Ставрополя. По требованию руководства было необходимо собраться в срочном порядке без великой поклажи и только с самым необходимым: …на месте всё есть для вашего обеспечения, — сообщалось гражданам. Во время транспортировки часть ссыльных погибла, часть переселенцев — умерли от голода и морозных зим в первый год существования на пустынных землях новых территорий, часть детей — потерялось во время остановок товарных вагонов поезда, в которых перевозили людей.

В августе 1942 года район был оккупирован фашистскими войсками, при чём восстановилось самостоятельное управление селами при избранном правлении из числа местных жителей, наладилось снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости, было позволено трудиться в собственном хозяйстве и на собственном производстве. Коменданты и офицеры германской армии подселялись на временное проживание в домах местных жителей. С января 1943 года «Либкнехтовский район был освобожден Советской Армией от фашистской оккупации». Возобновилась советская летопись, под руководством «диктатуры пролетариата». Граждане, принявшие участие в восстановлении порядка на «оккупированной» территории и избранные сельчанами в качестве старост и управляющих, были осуждены по обвинениям «враг народа», «пособник врагу на оккупированных территориях», «антисоветская пропаганда».

С начала 1942 года мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, у которых дети старше 3 лет, были мобилизованы в так называемые «рабочие колонны», позже получившие название «Трудармия». Трудармия была расформирована только в 1947 году. Выжившим немцам разрешалось вернуться в места выселения на Урал, в Сибирь и Казахстан, к своим родственникам. До 1956 года все без исключения немцы в местах своего проживания находились на спецпоселении и вынуждены были отмечаться ежемесячно в комендатуре. Они не имели права без разрешения коменданта покидать территории проживания, за нарушение режима спецпоселения им грозило наказание вплоть до 25 лет каторжных работ.

В 1950 году административный центр Либкнехтовского района был переведён в село Ольгинское.

После войны и отмены в 1955 году «комендатуры», в село почти никто не вернулся.

2 ноября 1956 года Либкнехтовский район был упразднен, а значительно опустевшие и обнищавшие населенные пункты, в том числе села Ольгинское и Великокняжеское, были переданы в состав Невинномысского района.

В 1959 году Невинномысский район был переименован в Кочубеевский, а центр района перенесен из города Невинномысска в с. Ольгинское.

В 1961 году села Ольгинское и Великокняжеское были объединены в один населенный пункт — село Ольгинское.

В 1961 году с. Ольгинское переименовано в село Кочубеевское.

Социально-экономическое развитие 
Село быстро благоустраивалось. Немецкая аккуратность и трудолюбие вызывали всеобщее уважение и восхищение. Дома строились на каменных фундаментах с высоким цоколем, крыши были двускатные, крытые черепицей. Потолки в домах были высокие, оштукатуренные, окна узкие и высокие. Полы деревянные, доски для пола перед настилом обрабатывали известью и под пол насыпали слой известковой пыли, так не заводились грызуны и гниль. Улицы были широкими, вымощенными камнем, имели тротуары. Разводились сады, закладывались виноградники, активно заводился племенной скот.

Развитию торговли способствовало выгодное географическое положение села на перекрестке торговых путей и железнодорожной станции. В селе появились предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции: мельница, маслобойня, сыроварня, винодельни.

Свободные «колонисты» освобождались от каких-либо податей и повинностей, им гарантировалась свобода вероисповедания. Поселения их «устроены хорошо, чисто и аккуратно. Немцы хорошие хозяева, занимаются хлебопашеством и ведут усовершенствованную обработку земли: имеются жатки, паровые молотилки и сеялки. Кроме земледелия занимаются скотоводством, коневодством, разведением овец, садоводством, виноградарством и табаководством. Их ремесленные изделия настолько хороши, что окружающее население быстро их раскупает» — писалось в отчётах царствующим особам.

На площади земли в 2271 десятин развивалось молочное животноводство, коневодство, виноградарство, садоводство. Жителями села было организовано три древопитомника (лесопитомника). Действовали мех. и чугунолитный заводы Тиссенов, 3 склада с.-х. машин и инвентаря (И. Панкратц, Я. Герцен), 2-е лесопильни, сыроварня, маслобойня, кирпичный завод (Иаков Винес), 4 мельницы, кузница, мастерские: девять столярных, пять сапожных, сковородная, замочная, мастерская по ремонту двигателей. Организованы больница, аптека, кредитно-вспомогательная касса, потребительское товарищество, контора сиротского капитала. Дети обучались в средней школе, построенной в 1915 году. Был построен музыкальный зал.

С 1926 года — Сельсовет. К-з «Ленинфельд». Индустриально-земледельчиский техникум.

С депортацией немецкого населения, село районного типа постепенно пришли в упадок и больше не развивались теми бурными темпами, как это было в славные дореволюционные годы и в первые периоды после.

Общественно-политическая жизнь

Религия 
В 1878 году был построен дом молитвы, разрушенный в период правления Советской власти. Часть жителей — католики, лютеране, темплеры, адвентисты.

Светская жизнь 
На территории села прошло собрание представителей немцев и меннонитов Северного Кавказа (18-19.6.1917).

В 1918 году создан Союз российских граждан Северного Кавказа немецкой национальности.

Известные личности 
 В селе родился известный русско-немецкий литератор А. Грюгер (1918—1987).
 С селом Великокняжеское связана судьба великой польской певицы Анны Герман, где родились её предки голландского происхождения — «новоменнониты» по вероисповеданию, бабушка и мама Ирма Мартенс (); католические предки по линии отца Анны () прибыли в Россию (Украина) в 1823 году из немецкого Данцига (бывшая Пруссия, совр. Гданьск).
 В селе Великокняжеское родились бабушка и мама русского учёного и поэта А. Н. Погребного-Александрова, католические предки которого прибыли в Россию (Украина) в 1823 году из немецкого Данцига (бывшая Пруссия, совр. Гданьск).

Статистика роста населения 
В селе проживало: , 445 (1882), 544/540 нем. (1889), 737 чел. (1894), 1030/847 нем. (1897), 1188 (1906), 1280 (1911), 1185 (1914), 1131 (1917), , 1338/1162 нем. (1926).

Примечания

Литература 
 Твалчрелидзе А. «Колонии меннонитов Вольдемфюрст и Александерфельд Кубанской области». В сб. «Материалы для описания местностей и племен Кавказа». Вып. V, Тифлис, 1886 г.
 Заалов М. «Меннониты и их колонии на Кавказе». В сб. «Материалы для описания местностей и племен Кавказа». Вып. XXIII, Тифлис, 1897 г.
 Городецкий Б. М. «Немецкое землевладение на Кубани» (Доклад на общем собрании членов общества любителей изучения Кубанской области 24 октября 1914 года). Екатеринодар, 1915 г.
 «Алфавитный список населенных мест Кубанской области». Екатеринодар, 1917 г.
 Плохотнюк Т. Н. «Этноконфессиональная общность меннонитов в немецкой иммиграции». В сб. «Проблемы межэтнических отношений на Северном Кавказе». Ставрополь, 1994 г.
 «Немецкие населенные пункты в Российской империи: География и население. Справочник», М., 2006 г.
 Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь (последняя четверть XVIII — середина XX в.): Сборник документов / Сост., предисл. канд. ист. наук Т. Н. Плохотнюк. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002
 Дизендорф В. Ф. «Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: География и население», Энциклопедический словарь. М., 2006 г.
 Toews, Cornelius P.: Die Tereker Ansiedlung. Mennonitische Kolonie im Vorderkaukasus. Entstehung, Entwicklung und Untergang 1901—1918/1925. Nach Erinnerungen, Berichten und Tagebucheintragungen von E. P. Toews. Steinbach/ Canada. Rosthern: Echo-Verlages, Buch 1, 1945. 73 S.
 Die Kubaner Ansiedlung. (Toews, Cornelius P. & Heinrich Friesen) Historische Schriftenreihe des EchoVerlages, Buch 9, Steinbach Manitoba 1953. 74 S.
 Toews C.P., Friesen Heinrich, Dyck Arnold, The Kuban Settlement. 1989 93 S.
 Sawatzki, Heinrich: Templer memonitischer Herkunft. Winnipeg: Historische Schriftenreihe des EchoVerlages, Buch 11. 1955. 69 S.
 Sawatzky Heinrich. Mennonite Templers.1990 104 S.
 Mergenthaler, Andreas: Die deutschen Kolonien im Nordkaukasus. In: Heimatbuch die Deutsch aus Russland. Landmannschaft die Deutsch a. Russland. 1961
 Damals am Kaukasus Erzählbuch über Entstehung, Blütezeit und Untergang der deutschen Tempelsiedlungen im Nordkaukasus-Gebiet Mit einer Zeittafel, zahlreichen Plänen und Skizzen sowie biographischen Notizen zu den 38 Verfassern der Erzählbeiträge. Tempelgesellschaft in Deutschland Stuttgart. 1990. 312 S.
 Lange, Walter « Der steinige Weg. Die Geschichte einer Tempelgemeinde menonitischer Herkunft in Russland» Lichtzeichen Verlag. 2009. 387 S.
 Erinnerungen von Hartmut Rempel. Selbsverlag. 200?. 214 S.

См. также 

 Вольдемфюрст
 Обердорф
 Кочубеевское
 Невинномысск
 Пролетарск
 Область Войска Донского
 Ольгинское

Ссылки 
 
 
 
 Жертвы политического террора в СССР
 
 Google (англ.)
 
 
 История русских менанитов (из книги Helmut Huebert «Events and people: events in Russian Mennonite history and the people that made them happen») ISBN 0-920643-06-X, ISBN 978-0-920643-06-8
 История Кочубеевского районного суда: В 1961 году села Ольгинское и Великокняжеское были объединены в один населенный пункт — село Ольгинское.
 НТВ: День скорби или политическая спекуляция властей? (видеосюжет)
 Портал «Проза.ру»: «Эхо любви» (Елена Марценюк об Анне Герман)
 Гордеев А. А. «История казаков», Великая война 1914—1918 гг (генерал Врангель прибыл с Кубани на фронт и созвал совещание … части корпуса были размещены в селах в сторону Великокняжеской)
 Великий Князь Михаил Николаевич Романов
 
 История немцев России: Образование и развитие немецких колоний на Кавказе

Меннонитские поселения в Ставропольском крае
Исчезнувшие населённые пункты Ставропольского края
Кубанская область